aureool, ring van licht rond een persoon
halo (doorverwijspagina)

 stralenkrans (astronomie) , uitgeworpen materiaal rond een inslagkrater